Парные соревнования по теннису на XVI летних Азиатских играх прошли с 17 по 22 ноября в Aoti Tennis Centre.

Общая информация 
В отсутствие лидеров регионального тенниса в этой дисциплине золотые медали выиграла пара Сомдев Девварман / Санам Сингх, представляющая Индию. Причём представители этой страны выигрывают четвёртый подобный турнир из пяти последних.

«Серебро» досталось дуэту из Китая — Гун Маосинь / Ли Чжэ. Представители этой страны впервые за четыре года в финале, и за пять — в медалях в этой дисциплине.

«Бронзу» поделили дуэтиы из Южной Кореи и Тайваня. Для корейской команды это восьмое подряд попадание в медальные раунды в этой дсциплине.

Не задался турнир для первой пары соревнований — тайская пара Сончат Ративатана / Санчай Ративатана проиграла уже в стартовом матче.

Из призёров соревнований-2006 в турнире принимали участие пара Сончат Ративатана / Санчай Ративатана и Сесил Мамит.

Призёры

Посев 
Первые шестеро сеянных команд начинают турнир со второго раунда.

  Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана (Второй раунд)
  Гун Маосинь /  Ли Чжэ (Финал, Серебряная медаль)
  И Цзюйхуань /  Ли Синьхань (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Мурад Иноятов /  Денис Истомин (Второй раунд)

<li>  Хироки Кондо /  Го Соэда (Второй раунд)
<li>  Сомдев Девварман /  Санам Сингх (Титул, Золотая медаль)
<li>  Тосихидэ Мацуи /  Такао Судзуки (Первый раунд)
<li>  Верапат Доакмайкле /  Киттипонг Вачирамановонг ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Результаты турнира